Виктория («Вики») Холмс (; род. 17 июля 1975, Беркшир, Англия) — английская писательница-фантаст, одна из соавторов серии книг «Коты-Воители» (вместе с Черит Болдри, Кейт Кэри и Тай Сазерленд под общим псевдонимом Эрин Хантер). Родилась в Беркшире, Англия. Она редактор серии книг «Коты-Воители».

На момент 25 октября 2017 года Виктория борется с раком, продолжая писать книги. Врачи говорят, что стадия довольно серьёзная, но эти диагнозы Виктории поставили в 2013 году.

Биография 
Виктория Холмс родилась 17 июля 1975 года в графстве Бекшир, на ферме. Уже в возрасте двух лет она обучалась верховой езде. Затем она училась играть на скрипке и флейте. Читать и писать она начала очень рано, будучи ещё ребёнком. 

В Оксфордском университете она изучала гуманитарные науки, английский язык и историю. Окончив Оксфордский университет, она взяла «год отдыха», работая с лошадьми на ферме. После этого она стала учительницей английского языка. Затем она стала работать в книжном издательстве «Harper Collins».

Сейчас Виктория Холмс работает над серией «Коты-Воители», являясь её редактором. Она придумывает сюжеты и героев, а Кейт Кэри и Черит Болдри пишут саму историю. Виктория Холмс первой прочитывает их черновики и вносит в них свои правки. Она придумывает название для всех книг серии, а также она придумала псевдоним «Эрин Хантер». Также она отвечает на письма фанатов. 

На официальном сайте «Котов-Воителей» она взяла псевдоним «Mousepaw», так-как в детстве её родственники и друзья называли её «Мышкой».

Творчество

Серия «Коты-Воители» 
Новеллы

Путеводители по серии

Романы

Ссылки 
 
 Erin Hunter

Примечания